Tamchén, nombre maya que significa pozo profundo, puede referirse a:

 Tamchén (Kinchil), población en el estado de Yucatán, en México; o
 Tamchén, yacimiento arqueológico de la cultura maya ubicado en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche, México.